RDI oder RdI steht für:

 Reference Data Interface, der Optische RDI (Schnittstelle für Datenempfang)-Anschluss ermöglicht den Zugang zu Multiplex-Daten. Er wird benutzt, um eine Verbindung zu einem Computer oder einer anderen externen Datenquelle herzustellen, über die zukünftig zu erwartende Datendienste zugänglich gemacht werden können
 Reichsverband der Deutschen Industrie, der Spitzenverband der industriellen Unternehmerverbände in der Weimarer Republik
 Relationship Development Intervention, eine Methode im Umgang mit autistischen Kindern
 Réseau de l'information, ein französischsprachiger kanadischer Fernsehsender
 Ring Deutscher Ingenieurscorporationen, ein Studentenverband
 Royal Designers for Industry, britischer Designpreis
 Reference Daily Intake bzw. Recommended Daily Intake, siehe Recommended Daily Allowance
 respiratory disturbance index, englisch für Apnoe-Hypopnoe-Index, einem Begriff aus der Schlafmedizin

 
Abkürzung